Elenco dei sovrani ostrogoti (inizialmente solo goti).

Le origini 
Re dei Goti 
 Berig ?
 Filimero ?
 Ostrogota nel 248
 Cniva circa 250
 Ariarico circa 330
 Geberico circa 340
Re degli Ostrogoti (Grutungi)
 Ermanarico 350 - 376
 Vitimero circa 380
 Hunimundo circa 390
 Torismondo circa 400

Ostrogoti senza re per circa quarant'anni

Restaurazione della monarchia e regno congiunto dei tre fratelli 

Valamiro 445-468
Videmiro 445-473
Teodemiro 445-474

Re Ostrogoti in Italia 

 Teodorico 476-526
 Atalarico 526-534
 Teodato 534-536
 Vitige 536-540
 Ildibaldo 540-541
 Erarico 541
 Totila 541-552 (anche conosciuto come Baduila)
 Teia 552-553
 

 
Ostrogoti